Прииртышское:

Казахстан 
 Прииртышское — село в Восточно-Казахстанской области в подчинении городской администрации Семея.
 Прииртышское — село в Железинском районе Павлодарской области.